PTT son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 púrpura trombocitopénica trombótica (púrpura trombocitopénica trombótica), enfermedad que afecta el sistema de coagulación.
 PTT (telefonía), siglas en inglés de push to talk (‘pulsa para hablar’).
 PTT (Tahití), club de fútbol de la Polinesia Francesa.
 tereftalato de politrimetileno, siglas en inglés del poly trimethylene terephthalate (tereftalato de politrimetileno) Limited]]''',